Artabanos eller Artabanus kan avse:

 Artabanos av Persien
 Artabanos I kung av Partien, (127–124 f.Kr.)
 Artabanos II kung av Partien, (10–38)
 Artabanos III kung av Partien, (80–90)
 Artabanos IV kung av Partien, (80–81)
 Artabanos V kung av Partien, (216–224)